MPT peut faire référence à :
 Maison pour tous, ou Maisons des jeunes et de la culture ;
 M-Project ;
 Mouvement populaire togolais, un parti politique du Togo ;
 Male Pipe Thread, dans le cadre de la National pipe thread, une norme américaine pour les raccords hydrauliques.
 Ma Propre Terre, association écologique ;